Alfred Miodowicz (1929-2021) – polski działacz związkowy, ojciec Konstantego i Dobrosławy
 Dobrosława Miodowicz-Wolf (1953–1986) – polska etnograf i himalaistka
 Konstanty Miodowicz (1951–2013) – polski polityk i urzędnik państwowy